gromada Błonie (powiat bialski)
 gromada Błonie (powiat łęczycki)
 gromada Błonie (powiat pruszkowski)
 gromada Błonie (powiat sandomierski)